La Copa del Rey de Fútbol 1990-91 fue la edición número 87 de dicha competición española. Contó con la participación de ochenta y seis equipos.

Cuartos

Semifinales

Final

Enlaces externos 
(en inglés) rsssf.com
linguasport.com
 football database

Historia del Club Atlético de Madrid
Temporada 1991-92 de fútbol en España
1990
Temporada 1990-91 de fútbol en España